Початкова школа № 4 Покровської міської ради Донецької області — розташована у місті Покровськ Донецької області. Школа побудована в 1954 році, у  році їй виповнилося  роки. Школа розташована на території Селища Динасовського Заводу  — трохи віддалена від центру міста. Станом на 2017 рік у школі навчається 400 учнів.

Історія школи, її «Золотий фонд» — це люди, якими стали, успіхи, яких досягли. Найголовніший результат пошукової роботи — це книги, в яких зібрані всі відомості практично про кожного.
Зі стін рідної школи вийшло чимало гідних людей. Це лікарі, льотчики, гірники і металурги, вчителі та юристи, транспортники і письменники, будівельники та військові, а найголовніше, всі вони — чудові люди! Весь педагогічний колектив середньої загальноосвітньої школи № 4 пишається своїми випускниками, які вносять величезний вклад в процвітання нашої держави. За 63 років школа випустила понад 5000 учнів, з них 240 учнів, які закінчили школу із золотою та срібною медаллю, близько 400 відмінників і більше 2000 хорошистів.

До 1970 року школа № 4 відпрацьовувала літню практику в колгоспі, в умовах наближених до первісних. З 1971 року учні школи виїжджали в колгосп імені Горького, радгосп «Ямський» та ін. 

Незважаючи на підвищене навантаження, всі педагоги як і раніше з великою відповідальністю і розумінням ставляться до дітей, зберігають і продовжують традиції і намагаються йти в ногу з часом. У школі створюються умови для творчого зростання педагогів, заохочується як сумлінну працю, так і інноваційна діяльність.

Посилання

Примітки 

Школи Донецької області
Освіта в Покровську